VLDL steht für:

 Very Low Density Lipoprotein, ein Bestandteil des menschlichen Blutplasmas
 Viva La Dirt League, eine neuseeländische Gruppe von professionellen YouTubern

Abkürzung